Es gibt drei verschiedene bengalische Kalender:
 den  bengalischen Lunisolarkalender, der für die Festlegung von Feiertagen benutzt wird.
 den  bengalischen Solarkalender, der für allgemeine Angelegenheiten benutzt wird.
 den  reformierten bengalischen Kalender, der in Bangladesch benutzt wird.